Кубок Европы по марафону 1985 года прошёл 15 сентября в Риме, столице Италии. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и (впервые в истории) у женщин.

Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители у мужчин определялись по сумме занятых мест 4 лучших участников, а у женщин по сумме результатов 3 лучших участниц.

До финиша смогли добраться 93 участника (61 мужчина и 32 женщины). Необходимое количество зачётных результатов в командное первенство набралось у 13 мужских сборных и 7 женских.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Литература

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по марафону
Сентябрь 1985 года
Спорт в Италии в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Риме
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
События 15 сентября
Чемпионаты Европы в 1985 году
Чемпионаты Европы в Италии